Тростянская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Тростянская волость (Острогожский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Тростянская волость (Самарский уезд) — в составе Самарской губернии
 Тростянская волость (Балашовский уезд) — в составе Саратовской губернии